Колобовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Колобовское сельское поселение — входит в Ленинский район

Кировская область
 Колобовское сельское поселение — входит в Немский район